Латински се може односити на:
 Латински језик
 Латини, општи израз
 Латини (италско племе), италско племе
 Латини (средњи вијек), средњовјековни израз
 Латински језици (Романски језици)
 Латински народи (Романски народи)